Archangelos (griechisch Αρχάγγελος, „Erzengel“) ist der Name folgender geographischen Objekte in Griechenland:

 Archangelos (Rhodos), Gemeinde und Ort auf Rhodos
 Archangelos (Exaplatanos), Ort in der Gemeinde Exaplatanos, Präfektur Pella, Zentralmakedonien
 Archangelos, Ort in der Gemeinde Irinoupoli, Präfektur Imathia, Zentralmakedonien
 Archangelos, Ort in der Gemeinde Asopos (Lakonien) in Lakonien
 Archangelos, Ort in der Gemeinde Kastelli auf Kreta
 Archangelos, Ort in der Gemeinde Zalongo, Präfektur Preveza
 Archangelos (Insel), Insel im Ägäischen Meer

Siehe auch:
 Kloster Sanctus Archangelus auf Euböa
 Arcangelo
 Archangel